R15 (België), een ringweg in België
 R-15 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro